Марафонский забег среди мужчин на Олимпийских играх 2020 года прошёл 8 августа 2021 года в Саппоро. 

Оба марафонских забега, а также все дистанции спортивной ходьбы были перенесены по решению МОК в 2019 году из столицы Игр Токио в более северный Саппоро, так как там температура воздуха в августе в среднем на 4°С ниже. Забег начался в 07:00 по местному времени, температура воздуха на старте составляла +26°С. В забеге приняли участие 106 спортсменов из 47 стран (не более трёх от одной страны).

Медали в марафоне среди мужчин были разыграны на Олимпийских играх 29-й раз, это одна из 12 дисциплин лёгкой атлетики, которая была представлена на всех Олимпийских играх с 1896 года.

Медалисты

Рекорды 

Данные приведены на начало Олимпийских игр.

Ход забега 

До отметки 25 км общая лидирующая группа из 25-30 марафонцев держалась вместе. Около 30-го километра рекордсмен мира, олимпийский чемпион 2016 года и основной фаворит забега Элиуд Кипчоге начал ускорение, удержаться за кенийцем никто не смог. Кипчоге постепенно увеличивал свой отрыв в среднем на 6-7 секунд за километр, финишировав в одиночестве на 80 секунд раньше серебряного призёра. За второе место на финише боролась группа из кенийца Лоренса Чероно, Абди Нагейе из Нидерландов и Башира Абди из Бельгии. Нагейе и Абди являются ровесниками и земляками (оба родились в сомалийском Могадишо в 1989 году), они поддерживают дружеские отношения. Перед самым финишем Нагейе начал обходить Чероно и рукой несколько раз призывал Абди следовать за ним, в результате Абди также сумел обойти Чероно и финишировать третьим за Нагейе.

Из-за тяжёлых погодных условий сразу несколько сильных бегунов сошли с дистанции, в том числе олимпийский чемпион 2012 года в марафоне Стивен Кипротич, все три эфиопских марафонца, включая чемпиона мира 2019 года Лелису Десису. До финиша добрались 76 из 106 стартовавших. Хотя результаты в целом были не очень высокие, многие бегуны (включая серебряного и бронзового призёров) финишировали с лучшим временем сезона в связи с небольшим количеством соревнований в 2021 году из-за пандемии Covid-19.

36-летний Кипчоге стал третьим в истории бегуном, который смог выиграть марафон на Олимпийских играх дважды подряд. Ранее это удалось Абебе Бикиле (1960 и 1964) и Вальдемару Церпински (1976 и 1980). Кипчоге пробежал на 6 секунд быстрее, чем пять лет назад на Олимпийских играх в Бразилии. Для кенийцев эта победа стала суммарно третьей в олимпийском марафоне, они сравнялись с бегунами из США и Франции. Лидируют эфиопские марафонцы (4 победы). Абди Нагейе принёс Нидерландам первую в истории олимпийскую медаль в марафоне. Бельгийцы последний раз выигрывали медаль в марафоне на Олимпийских играх 1972 года, когда вторым стал Карел Лисмонт.

На 28-м километре забега, во время прохождения одного из пунктов передачи воды, произошёл неоднозначный эпизод с участием французского бегуна Мурада Амдуни. Пробегая вдоль стола с бутылками воды Амдуни, беря одну из них, уронил весь остальной ряд бутылок на землю.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Кениец Кипчоге стал двукратным олимпийским чемпионом в марафоне — ТАСС, 8 августа 2021
 Кениец Кипчоге победил в марафоне на Олимпиаде в Токио — sport24, 8 августа 2021

М